Лулу́ () — незаконченная опера Альбана Берга, над которой он работал в 1929—1935 годах.

История создания 
Опера Лулу, написанная А.Бергом, осталась неоконченной — 3-й акт её был не закончен композитором. Фрагмент из неё был впервые исполнен 2 июня 1937 году в цюрихском оперном театре. Опера была закончена современным австрийским композитором Фридрихом Церхой, дописавшим третий акт, и премьера её полной версии состоялась в Парижской опере 24 февраля 1979 года в постановке Пьера Булеза (с Терезой Стратас в заглавной роли). Длительность Лулу — около 3 часов. В России опера была поставлена в театре Геликон-опера под руководством Дмитрия Бертмана.

Опера была написана по мотивам трагедий немецкого писателя Франка Ведекинда «Земной дух» и «Ящик Пандоры». А.Берг сумел так переработать эти драмы, что сохранил в 3-х актах своей оперы оригинальный текст реплик героев Ведекинда. Опера изображает социальный подъём молодой женщины в буржуазном обществе, оканчивающийся убийством любимого ею человека — и последовавшее затем падение, когда она, став проституткой, сама гибнет от руки её последнего любовника. Распределение ролевого действа в опере симметрично. Трём любовникам и супругам Лулу — врачу, художнику и редактору, доктору Шёну соответствуют три её «клиента» во время заключительной части оперы — профессор, негр и Джек-Потрошитель. В окружении прекрасной Лулу мужчины страдают и умирают; та же судьба постигла и её лесбийскую подругу, графиню Гешвиц, попавшую благодаря Лулу в больницу и, в конце концов, также павшую жертвой Джека-Потрошителя.

Содержание

Пролог 
Укротитель зверей представляет публике свой «зоопарк». Последней он достаёт ядовитую змею и представляет её следующим образом: «Это Лулу, древний образ женщины, созданной, чтобы распространять несчастья, приманивать, развращать, отравлять и убивать — прежде, чем жертва что-либо почувствует».

Первый акт 
Первая сцена
Лулу замужем за врачом, доктором Голлем, и в то же время находится в любовной связи с шеф-редактором, доктором Шёном. Женщина приглашает художника, чтобы он написал её портрет и тот, сражённый красотой Лулу, домогается её. В этот момент домой возвращается муж Лулу и, увидев развернувшуюся перед ним картину, умирает от инфаркта.

Вторая сцена
Лулу замужем за художником, который благодаря протекции доктора Шёна добивается успеха и значительных заработков. К Лулу приходит некий старец Шигольх, странным образом связанный с её прошлым. Затем к ней заходит доктор Шён, и сообщает, что женится на знатной особе и потому должен будет вскоре прервать их любовные отношения. Художник узнаёт, что его жена — любовница их «благодетеля», и совершает самоубийство.

Третья сцена
Лулу, по протекции доктора Шёна, работает танцовщицей в кабаре. Когда она перед своим выходом видит среди публики доктора Шёна с его невестой, Лулу отказывается танцевать перед ними. Лишь после того, как ей за кулисы приносят письмо от Шёна, в котором он сообщает, что расторгает свою помолвку, девушка выходит для выступления.

Второй акт 
Первая сцена
Теперь Лулу замужем за доктором Шёном. После того, как он, однажды вернувшись домой, застаёт её окружённой кучей поклонников Шён, вне себя от ревности, достаёт револьвер и требует, чтобы Лулу застрелилась. Взяв оружие, Лулу стреляет не в себя, а в Шёна, и убивает его. Лулу арестовывают.

Вторая сцена
Через несколько месяцев друзьям Лулу удаётся организовать её побег из тюрьмы, при этом каждый из них желает её заполучить. В конце концов Лулу бежит за границу с Альвой, сыном доктора Шёна.

Третий акт 
Первая сцена
Лулу и Альва принимают гостей в своём парижском доме. Гости неспокойны из-за просочившихся слухов, что Лулу разыскивается в Германии по обвинению в убийстве. Женщина подвергается шантажу. Лишь внезапная паника, вызванная биржевым крахом, помогает Лулу и Альве без помех вновь пересечь границу.

Вторая сцена
Лулу живёт с Альвой и Шигольхом в Лондоне в нищете. Для того, чтобы заработать какие-либо деньги, она занимается проституцией. Один из её клиентов убивает Альву. Другой клиент — это Джек-Потрошитель — убивает сначала Лулу, а затем и её лесбийскую приятельницу, графиню Гешвиц.

Действующие лица 
 Лулу (сопрано)
 графиня Гешвиц (меццо-сопрано)
 гардеробщица / гимназист / грум (альт)
 врач (разговорная роль)
 банкир (бас)
 профессор (немая роль)
 художник / негр (тенор)
 доктор Шён / Джек-Потрошитель (Баритон)
 Альва (тенор)
 Шигольх (бас)
 укротитель зверей / атлет (бас)
 принц / камердинер / маркиз (тенор)
 директор театра (бас)
 клоун (немая роль)
 работник сцены (немая роль)
 комиссар полиции (разговорная роль)
 пятнадцатилетняя (субретка)
 её мать (альт)
 ремесленница (меццо-сопрано)
 журналист (баритон)
 слуга (баритон)

Примечания

Литература 
 Тараканов М. Е. «Музыкальный театр Альбана Берга», М, 1976.
 Ingo Müller: Lulu. Literaturbearbeitung und Operndramaturgie: Eine vergleichende Analyse von Frank Wedekinds Lulu-Dramen und Alban Bergs Oper Lulu im Lichte gattungstheoretischer Reflexionen (= Rombach Wissenschaften: Reihe Litterae, Bd. 177), Freiburg i. Br. 2010.
 Cordula Knaus: Gezähmte Lulu: Alban Bergs Wedekind-Vertonung im Spannungsfeld von literarischer Ambition, Opernkonvention und «absoluter Musik» (= Rombach Wissenschaften: Reihe Cultura, Bd. 38), Freiburg i. Br. 2004.
 Ingo Müller: Einflüsse der Kinematographie auf die Dramaturgie von Alban Bergs Lulu, in: Aspekte des modernen Musiktheaters in der Weimarer Republik, hrsg. von Nils Grosch, Münster 2004, S. 335—369.
 Albrecht von Massow: Halbwelt, Kultur und Natur in Alban Bergs «Lulu» (= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, Bd. 33), Stuttgart 1992.
 Attila Csampai: Alban Berg, Lulu: Texte, Materialien, Kommentare. Rowohlt, Reinbek 1985, ISBN 3-499-17340-9.
 Werner König: Lulu und der Todeston ihrer Opfer. Reinhold Hammerstein zum 85. Geburtstag. In: Archiv für Musikwissenschaft, 58. Jg. 2001, Heft 1.
 Werner König: Studien zu Alban Bergs Oper «Lulu». Schneider, Tutzing 2008, ISBN 978-3-7952-1251-3.

Ссылки 
Оперы Альбана Берга
Оперы на немецком языке
Оперы 1935 года
Оперы 1937 года
Оперы 1979 года
Оперы, законченные другими композиторами
Оперные премьеры Парижской оперы